

Ausztria
Schlierbach (Ausztria)

Franciaország
Schlierbach (Haut-Rhin)

Németország
Schlierbach (Württemberg)